Хованов — русская фамилия; имеет женскую форму Хованова.

Известные носители 
 Хованов, Герман Дмитриевич (1912—1984) — советский и российский актёр театра и кино.
 Хованов, Михаил Гелиевич (род. 1972) — американский математик
 Хованов, Николай Васильевич (род. 1945) — российский математик